Irodalom
 Hazatérés (The Return of the Native), Thomas Hardy regénye (1878)
 Hazatérés (The Homecomin), Harold Pinter színdarabja (1965)
Film
 Hazatérés (Heimat), német film (1938)
 Hazatérés (Homecoming), amerikai film (1948)
 Hazatérés (Setea), román film (1961)
 Hazatérés (The Homecoming), brit-amerikai film (1973, Harold Pinter színdarabja alapján)
 Hazatérés (Coming Home), amerikai film (1978)
 Star Trek IV: A hazatérés (Star Trek IV: The Voyage Home), amerikai tudományos-fantasztikus film (1986)
 Hazatérés (Homecoming), amerikai film (2009)
 Pókember: Hazatérés (Spider-Man: Homecoming), amerikai képregény film (2017)
Tv-sorozat epizódok
 Hazatérés, a Született feleségek tv-sorozat egyik epizódja
 Hazatérés, a Lost – Eltűntek tv-sorozat egyik epizódja
 Hazatérés, a Vámpírnaplók tv-sorozat egyik epizódja
Zene
 Hazatérés, Szörényi Levente 1980-as szólóalbumja